Falkenstein kan henvise til:

Steder 
 Østrig
 Falkenstein (Niederösterreich) – købstad i Mistelbach, Niederösterreich

 Tyskland
 Falkenstein (Bayern) – købstad i Landkreis Cham, Bayern
 Falkenstein (Harzen) – by i Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Falkenstein (Pfalz) – kommune i Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Falkenstein (Sachsen) – by i Vogtlandkreis, Sachsen